Sarah Girard (1972. október 4. –) francia nemzetközi női labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Sarah Girard-Fautrel.

Pályafutása
A FFF Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Division 3, a Ligue 2, majd a Ligue 1 játékvezetője. A nemzeti női labdarúgó bajnokságban kiemelkedően foglalkoztatott bíró. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2007-ben visszavonult.

A Francia labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2004-től tartotta nyilván női bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Női labdarúgó-világbajnokság, Algarve-kupa), valamint Női UEFA-kupa klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. 2007-ben már nem szerepelt a FIFA JB listáján.

A 2004-es U19-es női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként foglalkoztatta.

A 2007-es női labdarúgó-világbajnokság selejtezőjében, a FIFA JB küldésére vezetett mérkőzéseket.

A 2005-ös női labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezőjében az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta.

A 2005-ös Algarve-kupa labdarúgó tornán a FIFA JB bíróként és 4. (tartalék) játékvezetőként foglalkoztatta.

Források 

Francia labdarúgó-játékvezetők
1972-ben született személyek
Élő személyek